Les Gets (gemeente), een gemeente in het Franse departement Haute-Savoie
 Les Gets (skigebied)